Kalojanovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kalojanovo (ort), Plovdiv, Obsjtina Kalojanovo, 
 Kalojanovo (distrikt), Sliven, Obsjtina Sliven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar